Pla est un nom propre catalan et français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adolf Pla (1960-), pianiste et chef d'orchestre espagnol ;
 Albert Pla (1966-), chanteur espagnol ;
 Enrique Plá y Deniel (1876-1968), cardinal espagnol ;
 Francisco Llácer Pla (1918-2002), compositeur et chef de chœur espagnol ;
 Isabel Plá (1964-), femme politique chilienne ;
 Jacques Pla (1967-), joueur, sélectionneur et directeur technique national de pelote basque;
 Jim Pla (1992-), pilote automobile français ;
 Joan Ignasi Pla (1959-), homme politique espagnol ;
 Josefina Pla (1903-1999), écrivaine, céramiste et présentatrice de radio paraguayenne ;
 Josep Pla (1897-1981), journaliste et écrivain catalan ;
 Marylin Pla (1984-), patineuse artistique française ;
 Mathieu Pla (1985-), joueur français de rugby à XV ;
 Miguel Mateu Pla (1898-1972), diplomate et homme d'affaires espagnol ;
 Olivier Pla (1981-), pilote automobile français ;
 Rodrigo Plá (1968-), réalisateur mexicain ;
 Sébastien Pla (1977-), homme politique français.

Toponyme 

 Comarques
 Pla de l'Estany, comarque de la communauté autonome de Catalogne ;
 Pla de Mallorca, comarque de l'île de Majorque dans la communauté autonome des Îles Baléares ;
 Pla de Requena, comarque de la communauté valencienne ;
 Pla d'Urgell, comarque de la communauté autonome de Catalogne ;
 Communes
 El Pla del Penedès, commune de la province de Barcelone la communauté autonome de Catalogne ;
 El Pla de Santa Maria, commune de la province de Tarragone dans la communauté autonome de Catalogne ;
 Belloc del Pla, nom valencien de la commune de Belloc dans la communauté Valencienne ;
 Divers
 Pla de Nègua, station de ski de fond des Pyrénées espagnoles ;

 Communes
 Le Pla, commune du département de l’Ariège
 Saint-Jean-Pla-de-Corts, commune du département des Pyrénées-Orientales ;
 Divers
 Pla Guillem, plateau situé dans la partie orientale des Pyrénées ;
 Pla de Beret, zone plane et col des Pyrénées ;
 Pla d'Adet, station de ski faisant partie de la station de Saint-Lary-Soulan dans le département des Hautes-Pyrénées.

Peuple 
 Les Pla Peda (ou Popos), ethnie du sud du Togo.

Architecture 
 Dolmen du Pla de l'Arca
 Semi-dolmen du Pla de les Egues
 Ermitage Saint-Georges del Pla del Carner
 Barrage du Pla de Soulcem
 Tunnel de Pont Pla

Divers 
 Pla-Mors de Kansas City (AHA), franchise professionnelle de hockey sur glace américaine ;
 Nam pla, nom thaï de la sauce de poisson.

Patronyme catalan
Patronyme français
Patronyme hispanique